Spiel des Lebens steht für:

 Spiel des Lebens (Spiel), Brettspiel aus dem Jahr 1980 von MB
 Spike Lee’s Spiel des Lebens, Film aus dem Jahr 1998 (He Got Game)
 Spiel des Lebens (Serie), Serie, die 1996 im ZDF ausgestrahlt wurde
 Jerry Maguire – Spiel des Lebens, Film aus dem Jahr 1996 (Jerry Maguire)
 Conways Spiel des Lebens, Computersimulation (auch als Conway's Game of Life bekannt)